(1841-1927), peintre et graveuse américaine,
 Gailard Sartain (1946-), acteur américain,
  (1952-), prélat américain, 
 John Sartain (1808-1897), graveur américain,
 William Sartain (1843-1924), peintre américain.
 
Patronyme anglais